Henryk Iwański (1902-1978), militaire polonais ;
 Maciej Iwański (1981-), footballeur polonais ;
 Zbigniew Iwański (1928-), athlète polonais, médaille d'argent aux Championnats d'Europe d'athlétisme 1954.